Carusi – termine siciliano che significa letteralmente "ragazzi"
Nazzareno Carusi – pianista italiano
Enrico Carusi – umanista italiano
4700 Carusi – asteroide della fascia principale